

Micologia
 Galletto – nome comune di Cantharellus cibarius

Persone 
 Dionigi Galletto – matematico e accademico italiano
 Pietro Galletto – scrittore italiano 
 Galletto Pisano – poeta italiano

Zoologia
 Galletto – diminutivo di Gallo
 Bavosa galletto – nome comune di Lipophrys trigloides
 Galletto – nome comune del pesce Ophidion barbatum

Oggetti 
 Galletto - Motocicletta fabbricata dalla azienda italiana Moto Guzzi
 galletto valdostano, sculturina stilizzata e intagliata di legno, prodotto tipico della Fiera di Sant'Orso di Aosta